Schafranek oder Schaffranek, auch Safranek von dem tschechischen Šafránek (Wortstamm Šafrán = Safran) ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schafranek (1930–1991), österreichischer Theatermann
 Hans Schafranek (1951–2022), österreichischer Zeithistoriker und Publizist

 Jaroslav Šafránek (1890–1957), tschechischer Physiker
 Julia Schafranek (* 1967), österreichischer Theaterdirektorin
 Václav Šafránek (* 1994), tschechischer Tennisspieler
 Vincent Frank Safranek (1867–1955), US-amerikanischer Musiker und Komponist